Óvári bezeichnet:

 Miklós Óvári (1925–2003), ungarischer kommunistischer Politiker
 Óvárer Käse, eine ungarische Käsesorte